Overklasse kan henvise til flere artikler:

 Overklassen er den øverste samfundsklasse 
 Systematik (biologi)